Ву́лиця Ветера́нів — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Ветеранів — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Ветеранів — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ветеранів — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Ветеранів — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ветеранів — вулиця в місті Миколаїв.

Вулиці